Gecarcinidae är en familj av kräftdjur. Gecarcinidae ingår i överfamiljen Grapsoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gecarcinidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Gecarcinidae (Grapsoidea)